Jean Becker kan syfta på:

* Jean Becker (regissör), en fransk filmregissör
 Jean Becker (violinist), en tysk violinist